Aisa Senda – cantante, attrice e conduttrice televisiva giapponese
 Koreya Senda – regista, attore e traduttore giapponese
 Jacky/Senda – singolo degli Oliver Onions
 Sadasue Senda – generale giapponese caduto nella battaglia di Iwo Jima durante la seconda guerra mondiale